Dirk (imię)
 dirk (broń)
 Dirk Pitt – bohater książek Clive’a Cusslera